Eisenmenger ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Eisenmenger (1914–2002), deutscher Grafiker
 August Eisenmenger (1830–1907), österreichischer Maler
 Carsten Eisenmenger (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hermann Eisenmenger (1925–2007), deutscher Pressefotograf
 Jeremias Eisenmenger († 1625), deutscher Mediziner

 Richard Eisenmenger (1973–2021), deutscher Autor von Fachbüchern über Internetthemen und Videospiele
 Rudolf Eisenmenger (1871–1946), Erfinder des Biomotors, der ersten Eisernen Lunge
 Rudolf Hermann Eisenmenger (1902–1994), österreichischer Maler
 Samuel Eisenmenger, genannt Sideocrates (1534–1585), deutscher Mediziner, Theologe und Astrologe
 Viktor Eisenmenger (1864–1932), österreichischer Mediziner
 Wolfgang Eisenmenger (Physiker) (1930–2016) deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Eisenmenger (* 1944), deutscher Rechtsmediziner

Siehe auch:
 Eisenmenger-Komplex, ein seltener angeborener Herzfehler
 Eisenmenger-Reaktion, eine Reaktion der Lunge auf einen erhöhten Druck in ihren Blutgefäßen
 Eisenmenger-Syndrom, Sammelbezeichnung für bestimmte angeborene Herzfehler